Sinfonia n. 37 di Franz Joseph Haydn
 Sinfonia n. 37 di Wolfgang Amadeus Mozart